Talin (Armenië), een stad in Armenië
Talin (Hovhaness), een altvioolconcert van Alan Hovhaness

Zie ook 
Tallinn, de hoofdstad van Estland